Jenks ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur B. Jenks (1866–1947), US-amerikanischer Politiker
 Bobby Jenks (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Frank Jenks (1902–1962), US-amerikanischer Schauspieler und Musiker
 George A. Jenks (1836–1908), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Jeremiah Jenks (1856–1929), US-amerikanischer Ökonom
 Joseph Jenks (1599–1683), britisch-amerikanischer Erfinder
 Michael Hutchinson Jenks (1795–1867), US-amerikanischer Politiker
 Stuart Jenks (* 1948), US-amerikanischer Historiker
 Teddy Jenks (* 2002), englischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Jenks (Oklahoma)

Siehe auch:
 Jenks Township
 Jenks-Caspall-Algorithmus
 Jencks